Goondiwindi ist eine Kleinstadt im Süden von Queensland, Australien. Goondiwindi liegt etwa 350 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Brisbane am Macintyre River an der Grenze zu New South Wales. Goondiwindi hat etwa 5.500 Einwohner und ist der Sitz des gleichnamigen lokalen Verwaltungsgebiets (LGA) Goondiwindi Regional Council. Der Name der Stadt rührt aus der Sprache der Aborigines her und bedeutet so viel wie Ruheplatz der Vögel.

Goondiwindi wurde 1888 gegründet. Zur damaligen Zeit war die Stadt einer der wenigen Grenzübergänge zwischen den Kolonien Queensland und New South Wales. Diese Funktion verlor die Stadt mit der Gründung der australischen Föderation im Jahre 1901. Aus dieser Zeit ist in der Stadt die alte Zollstation erhalten geblieben, die heute ein Museum beherbergt.

Heute ist Goondiwindi ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt im Süden Queenslands. In und um die Stadt treffen zahlreiche Highways aufeinander: von Miles im Norden der Leichhardt Highway, von Toowoomba im Nordosten der Gore Highway, von Warwick im Osten der Cunningham Highway, aus Richtung Südosten der Bruxner Highway, von Moree im Süden der Newell Highway und von St. George im Westen der Barwon Highway.

Sport und Freizeit 
Hier wird seit 1989 jährlich im Februar mit dem „Hell of the West Triathlon“ ein Triathlon über die Mitteldistanz (2 km Schwimmen, 80 km Radfahren und 20 km Laufen) ausgetragen.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Queensland
Goondiwindi Region